Le qualificazioni del singolare del Montevideo Open 2022 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 21 e 22 novembre 2022 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Rosa Vicens Mas (spostata nel tabellone principale)
  Eva Vedder (qualificata)
  You Xiaodi (qualificata)
  Yvonne Cavallé Reimers (ultimo turno, lucky loser)

  Whitney Osuigwe (ultimo turno) 
  Emiliana Arango (qualificata) 
  Josefina Soldo (ultimo turno) 
  Juliana Rodriguez (ultimo turno)

Qualificate 

  Tímea Babos
  Eva Vedder

  You Xiaodi 
  Emiliana Arango

Lucky loser 

  Yvonne Cavallé Reimers

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Montevideo Open 2022